

Cinema 
The Clone - Chiave per l'immortalità (Seo Bok) – film sudcoreano del 2021 diretto da Lee Yong-ju

Musica 
Dalle fogne di Chicago (The Clone) – romanzo del 1965 scritto da Theodore L. Thomas e Kate Wilhelm